De Segunda Liga 2012–2013 was de 23ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie was deze voetbaljaargang uitgebreid van 16 naar 22 clubs. Het ging van start op 11 augustus 2012 en eindigde op 18 mei 2013.

De nummers één en twee, respectievelijk Belenenses en FC Arouca, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2013/14), terwijl de nummers 21 en 22, Vitória Guimarães B en SC Freamunde, degradeerden naar de derde divisie, de Segunda Divisão. Omdat Naval 1° de Maio zich terugtrok uit de competitie kon Sporting Covilhã zich handhaven in de tweede klasse.

In 462 duels werd in totaal 1125 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.44 doelpunt per wedstrijd. Dat was een verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.31. Topscorer was opnieuw de Braziliaan Joeano van FC Arouca, ditmaal met 24 treffers.

Eindstand

Statistieken

Scheidsrechters

Zie ook
Primeira Liga 2012/13
Taça da Liga 2012/13

Portugal 2
2013